Суперкубок Норвегії з футболу 2009  — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 березня 2009 року між чемпіоном Норвегії клубом Стабек та володарем кубка Норвегії клубом Волеренга.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на dagbladet 

2009
Норвегія